Diede de Groot era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta in semifinale finale da Momoko Ohtani.

In finale Yui Kamiji ha sconfitto Ohtani con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Diede de Groot (semifinale)

  Yui Kamiji (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020